Fronz ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Fronz (1860–1930), österreichischer Pädiater
 Frits Fronz (1919–1990), österreichischer Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Sänger

 Richard Fronz (1867–1946), österreichischer Komponist und Kapellmeister

Siehe auch:
 Frons